Maiasaura (do latim "lagarto boa mãe") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e semi-bípede que viveu no fim do período Cretáceo. Media cerca de 9 metros de comprimento, 4,6 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas.

Maiasaura é um dinossauro com focinho em forma de bico-de-pato da família dos Hadrossauros, famoso pelos seus fósseis que, aparentemente, revelam cuidado maternal. Vários ninhos fossilizados têm vindo a ser encontrados, alguns deles com Maiasaura juvenis no interior. As cascas dos ovos revelam evidência de terem sido fortemente pisoteadas de forma continuada, sendo esta uma evidência de que os bebés permaneceriam bastante tempo no ninho depois de eclodirem.

O Maiasaura viveu na América do Norte e foi descoberto em Montana, Estados Unidos. Pelo menos 200 esqueletos de Maiasaura já foram encontrados, outro achado impressionante foi a descoberta de ninhos desse dinossauro contendo dezenas de ovos bastante conservados. Cada ninho continham até 20 ovos.

O número de espécimes encontradas é mais do que suficiente para afirmar que esse dinossauro vivia em grandes bandos e cuidava de seus filhotes com muito cuidado, já que estes nasciam de tal forma pequenos e frágeis que seriam alvos fáceis de predadores.

Ver também 
Outros dinossauros
Taxonomia dos dinossauros

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1979